

Letteratura
The Tunnel of Love – romanzo di Peter De Vries

Teatro
The Tunnel of Love – commedia teatrale di Peter De Vries e Jerome Chodorov tratta dal proprio romanzo di Peter De Vries

Cinema 
 Il tunnel dell'amore (The Tunnel of Love) – film del 1958 diretto da Gene Kelly tratto dal romanzo e dalla commedia teatrale omonimi di Peter De Vries

Musica 
 Tunnel of Love – singolo dei Dire Straits del 1981, dall'album Making Movies
 Tunnel of Love – album di Bruce Springsteen del 1987
 Tunnel of Love – singolo di Bruce Springsteen estratto dall'album eponimo
 Tunnel of Love – EP degli Insane Clown Posse del 1996